Gyimesi Zoltán (1928–2003) Állami-díjas villamosmérnök, atomenergetikus
Gyimesi Zoltán (1977) nemzetközi sakknagymester